Скотт Рэйоу (; род. , Милуоки, Висконсин, США), также известный как Скотти Рэй () — американский актёр озвучивания, который работал в NYAV Post, DuArt Film and Video, 4Kids Entertainment и Central Park Media. Наиболее известен по роли Зейна Трусдейла в аниме «» и по роли Шреддера в мультсериале «Черепашки-ниндзя» (2003).

Озвучивание

Аниме

Анимация

Видеоигры

Примечания

Ссылки 

 Скотт Рэйоу  на Internet Movie Database
 Скотт Рэйоу  на Anime News Network
 Скотт Рэйоу  на Crystal Acids
 Скотт Рэйоу  на Behind The Voice Actors

Актёры озвучивания США